Die Open de squash Financière Banque Nationale 2014 fanden vom 21. bis 24. Oktober 2014 in Montreal, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 35.

Titelverteidiger war Borja Golán, der in diesem Jahr im Halbfinale an Miguel Ángel Rodríguez scheiterte. Im Finale traf Rodríguez auf Mathieu Castagnet, der die Partie mit 11:7, 14:12, 9:11 und 13:11 gewann. Dies war Castagnets zweiter Titel auf der PSA World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt David Baillargeon einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2014/15
2014